De DFB-Pokal 1990–1991 was de 48ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 3 augustus 1990 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 22 juni 1991 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Aron Schmidhuber. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1990/91
2. Bundesliga 1990/91
Finale DFB-Pokal 1991

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1990/91